A Universidade de Djibouti (francês: Université de Djibouti) é uma universidade do Djibouti, sendo a única do país. 

Foi criada por decreto em 7 de janeiro de 2006. 

Possui 7000 alunos dentro de 54 programas universitários distintos.

Ver também 
 Djibouti

Ligações externas
 Official website

Djibouti